

Astronomia 
 Cratere Northport – cratere di Marte

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Northport – città della Contea di Tuscaloosa, Alabama
 Northport – città della Contea di Waldo, Maine
 Northport – villaggio della Contea di Leelanau, Michigan
 Northport – villaggio della Contea di Suffolk, New York
 Northport – città della Contea di Stevens, Washington